Стубла може бити:
 Стубла (Бојник), насеље у општини Бојник, Србија
 Стубла (Медвеђа), насеље у општини Медвеђа, Србија
 Стубла (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Косово и Метохија, Србија

или:
 Горња Стубла, насеље у општини Витина, Косово и Метохија, Србија
 Доња Стубла, насеље у општини Витина, Косово и Метохија, Србија